Manship ist der Familienname folgender Personen:

 Luther Manship (1853–1915), US-amerikanischer Politiker
 Paul Manship (1885–1966), US-amerikanischer Bildhauer